Carl Ewers ist der Name von

* Carl Ewers (Verwaltungsbeamter) (1902–1981), deutscher Jurist und Verwaltungsbeamter
 Carl Ewers (Fabrikant) (1835–1914), deutscher Fabrikant, Abgeordneter und Handelskammervorsitzender